Mouse (palabra inglesa que significa ‘ratón’) puede referirse a:

 El mouse o ratón; dispositivo utilizado para facilitar el manejo de un entorno de escritorio en una computadora.
 Mouse, manga escrito por Satoru Akahori.
 Mouse, suplemento informático semanal del diario chileno La Tercera.
 Mickey Mouse, personaje de dibujos animados de Walt Disney.